«Золото́й Мерку́рий» — название ряда премий, учреждённых в разное время различными организациями. Название происходит от имени древнеримского бога торговли Меркурия.

 Золотой Меркурий (премия Gold Mercury International) — премия, учреждённая в 1961 году международной неправительственной организацией Gold Mercury International и вручаемая компаниям, организациям и отдельным лицам. Среди награждённых — Л. И. Брежнев (1980 год), Р. Рейган (1991 год), а также ряд предприятий бывшего СССР (Минский тракторный завод, Волжский автомобильный завод, Горьковский автомобильный завод, Челябэнерго и др.)
 Золотой Меркурий (премия Торгово-промышленной палаты России) — премия, учреждённая в 2002 году Торгово-промышленной палатой России.